De Stichting Het Groninger Molenhuis is de koepelorganisatie voor molens in de Nederlandse provincie Groningen. 

Het Groninger Molenhuis kwam in oktober 2005 tot stand na een fusie van de Stichting De Groninger Molen en de Vereniging Vrienden van de Groninger Molens. 
Het Groninger Molenhuis ondersteunt moleneigenaren en de vrijwilligers op de molen door onder andere het aanbieden van cursussen en trainingen en is een informatie- en kenniscentrum voor overheden en het geïnteresseerde publiek. Het Molenhuis geeft een eigen kwartaalblad uit: de Zelfzwichter.

Het Molenhuis is samen met het Museumhuis Groningen gevestigd aan het Lopende Diep 8 in de stad
Groningen. In het pand is eveneens het Molenarchief gehuisvest.

Externe link
De site van het Molenhuis

Nederlandse molenstichting
Cultuur in Groningen (provincie)
Windmolen